Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Aalesunds Fotballklubb nelle competizioni ufficiali della stagione 2010.

Stagione 
La stagione dello Aalesund cominciò con la Superfinalen 2010, in virtù del successo nella Coppa di Norvegia 2009. La squadra fu però sconfitta dal Rosenborg. La squadra si classificò al 4º posto finale in campionato e uscì al terzo turno della Coppa di Norvegia 2010. L'avventura in Europa League 2010-2011 terminò al terzo turno preliminare, per mano degli scozzesi del Motherwell.

Maglie e sponsor 
La divisa casalinga fu arancione e blu, mentre quella da trasferta fu completamente blu.

Rosa

Risultati

Superfinalen

Tippeligaen

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa di Norvegia

Europa League

Statistiche

Statistiche di squadra per competizione

Statistiche di squadra per giocatore

Note

Collegamenti esterni 
 

2010